Христовий Леонтій Остапович (1898 — †1921) — отаман повстанського загону на Полтавщині;
 Христовий Микола Федорович (1894 — †1938) — український культурний діяч;
 Христовий Микола Олексійович — український політик націонал-комуністичного табору, новинар.

Українські прізвища